Себа́льйос () — прізвище, що поширене в іспаномовних країнах. Відомі носії:

 Дані Себальйос — іспанський футболіст
 Орасіо Себальйос — аргентинський тенісист
 Хуан Баутіста Себальйос — президент Мексики у 1853 році